Diiodethan ist der Name zweier isomerer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C2H4I2

 1,1-Diiodethan
 1,2-Diiodethan